Samaël, de aartsengel van de dood
 Samael (band), Zwitserse metalband
 Sammael, personage uit het Rad des Tijds